Het ATP-toernooi van Bazel 2014 (met de officiële naam Swiss Indoors 2014) is een tennistoernooi dat van 20 tot en met 26 oktober werd gespeeld in de Zwitserse stad Bazel. De wedstrijden werden gespeeld op indoor hardcourt in de St. Jakobshalle.

Het enkelspel werd gewonnen door Roger Federer. Hij versloeg in de finale David Goffin met 6-2 en 6-2. Het dubbelspel werd gewonnen door Vasek Pospisil en Nenad Zimonjić. Zij versloegen in de finale Marin Draganja en  Henri Kontinen met 7-6(13), 1-6 en [10-5].

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 
 

Bazel
ATP-toernooi van Bazel